Паркинсон () — распространенная английская фамилия. Наиболее известные носители:
 Паркинсон, Арт (род. 2001) — ирландский актёр.
 Паркинсон, Боб (1873—19??) — английский футболист.
 Паркинсон, Джеймс (1755—1824) — британский врач, учёный.
 
 Паркинсон, Джон (1567—1650) — британский ботаник.
 Паркинсон, Кит (1958—2005) — американский художник-фантаст.
 Паркинсон, Кэтрин (род. 1978) — британская актриса.
 Паркинсон, Марк Винсент (род. 1957) — политический деятель США, 45-й губернатор штата Канзас.
 Паркинсон, Пол Банифацио (род. 1991) — итальянский фигурист-одиночник.
 Паркинсон, Сесил (1931—2016) — британский государственный деятель.
 Паркинсон, Сирил Норткот (1909—1993) — британский историк и писатель.
 Паркинсон, Тесса (род. 1986) — австралийская яхтсменка,
 Паркинсон, Фил (род. 1967) — английский футболист.
 Паркинсон, Элис — австралийская актриса.
 Паркинсон, Элизабет (более известна под фамилией Паркина; 1882—1922) — американская оперная певица (сопрано).
 Пэнси Паркинсон — ученица факультета Слизерин в романах о Гарри Поттере.

См. также 
 Паркинсонизм
 :Категория:Паркинсонизм
 Болезнь Паркинсона
 Противопаркинсонические средства
 Законы Паркинсона
 Здание Паркинсона
 Паркинсония
 Паркинсония шиповатая
 Маммиллярия Паркинсона
 Синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта